{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poder para predecir el futuro en sus sueños 
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 es un personaje ficticio del manga X de CLAMP.

Su nombre significa: Colmillo de espejo.

X